Patoki bezeichnet Orte in Polen:
 Patoki (Brańsk), ein Dorf der Gmina Brańsk in der Woiwodschaft Podlachien
 Patoki (Nieborów), ein Dorf der Gmina Nieborów in der Woiwodschaft Łódź
 Patoki (Puszcza Mariańska), ein Weiler der Gmina Puszcza Mariańska in der Woiwodschaft Masowien
 Patoki (Sierakowice), ein Ortsteil in der Gmina Sierakowice in der Woiwodschaft Pommern
 Patoki (Widawa), ein Dorf der Gmina Widawa in der Woiwodschaft Łódź